ТИ — многозначная аббревиатура:
 ТИ — Таможенная инспекция
 ТИ — таможенный инспектор
 ТИ — танковый институт
 ТИ — Театральный институт имени Бориса Щукина
 ТИ — телеизмерение
 ТИ — телекоммуникационная инфраструктура
 ТИ — тепловая изоляция, теплоизоляция
 ТИ — тепловое излучение
 ТИ — термоизвещатель
 ТИ — термометр излучения
 ТИ — техническая инструкция
 ТИ — техническая информация
 ТИ — технологическая инструкция
  — технологический институт
 ТИ — течеискатель
 ТИ — топологический изолятор
 ТИ — точка излома
 ТИ — точный индикатор
 ТИ — транспортный индекс
 ТИ — «Трансперенси Интернешнл»
 ТИ — трансформатор измерительный
 ТИ — «Тульские известия»
 ТИ — «Тюменские известия»

См. также 
 
 
  — аббревиатура латиницей